Termin apoprotein ima više značenja.

 Apoenzim, proteinski deo enzima bez karakteristične prostetičke grupe
 Apolipoprotein, protein koji vezuje lipide i koji je sastojak lipoproteina plazme